Huerto kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Huerto (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Huerto (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar